Ricardo Paras sr. (1861-1938), Filipijns revolutionair en politicus;
Ricardo Paras jr. (1891-1984), Filipijns politicus en opperrechter van het Filipijns hooggerechtshof.